Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2018 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 18. bis 20. September 2018 in Izmir, Türkei statt.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidigerin: 1
 CEB: 7
 CPB: 4
 ACBC: 3
 ACC: –
 organisierende Verband (Wildcard): UMB: 1

Turnierkommentar 

Die Gruppeneinteilung wie folgt:

Gruppen A u. B

Gruppen C u. D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Turnierdetails
 Damen und Junioren kämpfen diese Woche um WM-Gold

Einzelnachweise 

2018
WeltmeisterschaftderDamen 2018
Billardturnier in Izmir
Frauensport in der Türkei